Le tableau ci-dessous présente, pour la plupart des pays du monde et pour les grandes régions géographiques et économique, un indicateur possible parmi les nombreux indicateurs disponibles calculant l'évolution de leur production scientifique respective entre 1988 et 2003, en nombre d'articles en science ou ingénierie publiés chaque année.

Les articles retenus sont ceux publiés dans les revues scientifiques couvertes par le Science Citation Index (SCI) et le Social Sciences Citation Index (SSCI). Les nationalités sont attribuées d'après la ou les adresses institutionnelles des auteurs indiquées sur l'article. 

La méthode adoptée est celle du comptage fractionnaire : pour les articles publiés par des auteurs de différents pays, chaque pays se voit attribuer une fraction de la publication sur la base de la proportion d'auteurs de ce pays parmi les signataires de l'article. Par exemple, pour un article cosigné par des chercheurs d'une institution française et britannique, la France se verra attribuer 0,5 article, ainsi que la Grande-Bretagne.

Production scientifique mondiale 1988 - 2003 

Pour des raisons de mise en ordre des données, les cellules non renseignées indiquent 0 publication. Cela ne signifie pas que le pays en question n'a rien produit, mais que les données sont indisponibles.

Note : Cliquez sur IDNUM pour retrouver l'ordre initial du tableau.

Sources primaire : Thomson ISI, SCI and SSCI; ipIQ, Inc.; National Science Foundation, Division of Science Resources Statistics, special tabulations.

Source secondaire : National Science Board. 2006. Science and Engineering Indicators 2006. 
Arlington, VA: National Science Foundation (volume 1, NSB 06-01).

Voir la table 5-41 (Appendice) (xls)

Notes

Voir aussi

Articles connexes 
 Recherche scientifique
 Indicateurs de recherche et développement
 Institut de statistique de l'UNESCO
 Scientométrie

Source en ligne 
  Science and Engineering Indicators 2006, rapport annuel du National Science Board.

Scientométrie
Statistiques

Attractivité